Улрика Елеонора од Данске (Копенхаген, 11. септембар 1656- Karlberg Palace, 26. јул 1693)је био краљица Данске из династије Олденбург. Био је кћерка Фредерика III Данског и Софије Амалије од Брауншвајг-Линебурга.

Породично стабло 

Рођени 1656.
Умрли 1693.
Династија Олденбург